Уэйкман, Адам (род. 1974) — британский рок-музыкант, клавишник, участвовал в совместных работах с Headspace, Оззи Осборном, Black Sabbath, Энни Леннокс, Atomic Kitten и др. Сын Рика Уэйкмана.
 Уэйкман, Оливер (род. 1972) — британский рок-музыкант, клавишник, имеет сольные работы, а также участвовал в группах Yes и Strawbs. Сын Рика Уэйкмана.
 Уэйкман, Рик (род. 1949) — британский клавишник и композитор, участник рок-группы Yes